Петро Оришкевич (29 квітня 1909 р., м. Олесько, нині Буський район Львівської області, Україна — 5 жовтня 1982 р., м. Вашингтон, США) — доктор географії, діяч НТШ.
 Іван-Діонізій Оришкевич, Отець Іван-Діонізій Оришкевич (9 жовтня 1906 р., м. Олесько, нині Буський район Львівської області, Україна — 4 червня 1992 р., м. Парма, штат Огайо, США) — священик УГКЦ, парох у с. Куровичі Перемишлянського повіту, Лейтробі (Пенсільванія), Вілінгу і Клівленді (США), душпастир у таборах для переміщених осіб у Німеччині (1945-1949).
 Олександр Оришкевич (29 травня 1911 р., м. Олесько, нині Буський район Львівської області — 1995 р., м. Олесько) — священик, доктор теології.